Hønefoss BK é um clube de futebol da Noruega fundado em 4 de fevereiro de 1895. Sua sede fica em Hønefoss.

Elenco Atual
Atualizado em 14 de Março de 2015

Treinadores 
 Ole Asbjørn Underdal (1987)
 Per Ulseth (1987–88)
 Peter Liknes (1989–91)
 Kjell Ramberg (1992)
 Peter Liknes (1993)
 Paul Berg (1994–96)
 Roy Arild Foss (1997–00)
 Per Brogeland (2001)
 Lars Tjærnås (2002–03)
 Peter Engelbrektsson (2004–06)
 Kjell Sverre Hansen Wold (2007)
 Ole Bjørn Sundgot (2008–10)
 Reidar Vågnes (2010)
 Leif Gunnar Smerud (2011–2013) 
 Roar Johansen (2013–2014)
 Rune Skarsfjord (2014–)

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1895
Clubes de futebol da Noruega